Whitner steht für:

 Whitner (Kentucky), eine Ortschaft im Jefferson County im US-Bundesstaat Kentucky

Whitner ist der Familienname folgender Personen:

 Donte Whitner (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Wittner